

Patronyme 

 Norman Macleod Ferrers (1829-1903), mathématicien britannique et administrateur d'université.

Toponyme 

 Higham Ferrers, bourg traditionnel de la vallée de la Nene, dans l'est du Northamptonshire.
Patronyme anglais